Натуральне число 415
 415 рік до нашої ери
 415 рік нашої ери